Лас Флорес има више значења:
 Лас Флорес (округ Оринџ, Калифорнија)
 Лас Флорес (округ Техејма, Калифорнија)